Yumeji peut désigner :

Patronyme 

 Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre et poète japonais.
 Yumeji Tsukioka (1922-2017), actrice japonaise.

Divers 
 Le musée d'art Yumeji est situé dans la préfecture d'Okayama au Japon.

Titre 

 , film de Seijun Suzuki sorti en 1991, et dont est extrait le célèbre Yumeji's Theme composé par Shigeru Umebayashi.

Voir aussi 
 

Patronyme japonais